Jaime Luis de Althaus Guarderas (Lima, 16 de febrero de 1950) es un periodista y antropólogo peruano.

Demuestra en sus escritos y entrevistas una clara inclinación liberal por la derecha política.

Biografía 
Hijo de Emilio de Althaus Canali y Blanca Rosa Guarderas Sotomayor. Es nieto del banquero Clemente de Althaus Dartnell y descendiente del almirante Martín Guise y del barón Clemente von Althaus.

Estudió en el Colegio Sagrados Corazones Recoleta, de la ciudad de Lima.

Ingresó a la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la cual se graduó como bachiller (1976) y magíster (1979) en Antropología.

Comenzó a hacer programas de televisión a finales de los años noventa, incluido CCN. 

Entre 2000 y 2017, dirigió y condujo La hora N, el programa de entrevistas de Canal N. Dejó el programa, en junio de 2017, tras casi dieciocho años en antena.

Mantiene también una columna semanal de opinión en el diario El Comercio.

Director de la revista digital "Lampadia", dedicado a análisis político.

Televisión 
 Entre jóvenes (1998-1999).
 Política/Entrevista (1998-1999).
 La hora n (2000-2017).

Libros publicados 
 La viabilidad de América Latina
 La realidad de las municipalidades en el Perú
 Desarrollo hacia adentro y anemia regional en el Perú (1987).
 La revolución capitalista en el Perú (2007).
La promesa de la democracia (2011).
La gran reforma (de la seguridad y la justicia) (2016).

Genealogía

Referencias

Enlaces externos 

Sitio Oficial: http://www.jaimedealthaus.com
Sitio Twitter: https://twitter.com/jdealthaus
Sitio Facebook: https://www.facebook.com/JaimeDeAlthaus
Sitio Youtube: http://www.youtube.com/jaimedealthaus

Nacidos en Lima
Althaus (familia)
Periodistas de Perú
Conservadores de Perú
Escritores en español
Liberales de Perú
Escritores de Perú
Presentadores de televisión de Perú
Alumnado del Colegio de los Sagrados Corazones Recoleta
Alumnado de la Pontificia Universidad Católica del Perú
Antropólogos de Perú